Canada
La Prairie  – città del Québec
 Stati Uniti d'America
La Prairie  – villaggio della Contea di Adams, Illinois
La Prairie  – città della Contea di Itasca, Minnesota
La Prairie  – città della Contea di Rock, Wisconsin